Сарв () — эстонская фамилия. 

По состоянию на 1 января 2019 года в Эстонии фамилию Сарв носили 518 человек: 246 мужчин и 272 женщины. Сарв занимает 200-е место среди мужчин и 210-е место среди женщин по распределению фамилий. Среднестатистическому человеку, носившему фамилию Сарв, был 41 год. Фамилия Сарв является наиболее распространенной в Валгаском уезде, где на 10 000 жителей уезда приходится 18,09 носителя.

Известные носители 
 Сарв, Иоанн Романович (1867—1937) — протоиерей Русской православной церкви, священномученик.
 Сарв, Кристиан (род. 1979) — эстонский актёр театра и кино
 Сарв, Энн Николаевич (1921—2008) — эстонский советский учёный-математик, диссидент.
 Сарв, Яан Хеинович (1877—1954) — советский эстонский учёный-математик и педагог.
 Сарв, Яан Хеннович (музыковед) (1941—1988) — советский музыковед.

См. также 
Сарво Эдди Вибово — индонезийский военный, политик и дипломат.